H2O kan have flere betydninger:

 Vand – H2O er den kemiske formel for vand
 H2O (firma) – Et firma der producerer sportsudstyr
 H2O (tv-serie) – Australsk tv-serie fra 2006.